Mysateles meridionalis is een zoogdier uit de familie van de hutia's (Capromyidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Varona in 1986.

Voorkomen 
De soort komt voor in Cuba.

Hutia's
IUCN-status kritiek
Endemisch dier uit Cuba